Ples sa zvijezdama je zabavna emisija s elementima plesa. Emisiju je emitirao HRT od 2006. do 2013.

Od 2019. godine prava na emitiranja emisije preuzela je komercijalna televizija s nacionalnom koncesijom Nova TV. Emitiranje je započelo u nedjelju, 17. ožujka 2019.

O emisiji 
Parovi u kombinaciji profesionalni plesač/plesačica s poznatom osobom natječu se u plesu. U svakoj emisiji (osim prvoj) ispada par koji ukupno (suma sudačkih ocjena i glasova TV gledatelja) ima najmanje ocjene. 

Emisiju su na HRT-u vodili Barbara Kolar i Duško Ćurlić. Urednik je bio Tomislav Štengl, producent Vojo Stojanac, scenograf Dragutin Broz, glazbeni producent Nikša Bratoš, dizajner svjetla Marko Foretić, redatelj Dalibor Sokolić a scenarist Alen Đurica.

U novoj devetoj sezoni 2019. godine, prvoj na Novoj TV voditelji su bili Mia Kovačić i Janko Popović Volarić.

U desetoj sezoni 2022. godine, druge na Novoj TV voditelji su Maja Šuput i Igor Mešin.

U jedanaestoj sezoni 2023. godine, treće na Novoj TV voditelji su Tamara Loos i Igor Mešin.

1. sezona
Prva sezona počela je s emitiranjem 2. prosinca 2006. godine na 1. programu HRT-a. 

Najviše ocjene u sezoni (40):
 Zrinka i Nicolas (jive - 3. epizoda)
 Zrinka i Nicolas (slowfox - 4. epizoda)
 Maja i Ištvan (paso doble - 4. epizoda)
 Maja i Ištvan (engleski valcer - 6. epizoda)
 Zrinka i Nicolas - ukupno - 80 bodova (engleski valcer i paso doble - 7. epizoda)
 Maja i Ištvan (slowfox - 7. epizoda)
 Zrinka i Nicolas - ukupno - 120 bodova (engleski valcer, samba i slobodni stil - finale)
 Rene i Mirjana (slobodni stil - finale)

Najniže ocjene u sezoni:
 Žarko i Ivana - 16 bodova (samba - 5. epizoda)

2. sezona
Druga je sezona počela 3. studenog 2007. na HRT 1. 

Najviše ocjene u sezoni (40):
 Luka i Mirjana (paso doble - 6. epizoda) 
 Lana i Hrvoje - ukupno - 80 bodova (quickstep i paso doble - 7. epizoda) 
 Luka i Mirjana - ukupno - 80 bodova (tango i cha-cha-cha - 7. epizoda) 
 Luka i Mirjana (paso doble i slobodni stil - finale) 

Najniže ocjene u sezoni:
 Davor i Tamara - 20 bodova (samba - 5. epizoda)

3. sezona
Treća sezona počela je 25. listopada 2008. na HRT 1. 

Plesovi:

Najviše ocjene u sezoni:
 Zlata i Ištvan- 40 bodova (tango - finale) 
 Mario i Ana - 40 bodova (slobodni stil - finale) 

Najniže ocjene u sezoni:
 Goran i Sara - 17 bodova (jive - 3. epizoda)

Osobni rekordi svih parova + Prosjek ocjena:
 Daniela i Nicolas - 39 bodova (slowfox - 4. epizoda, engleski valcer i paso doble - 7. epizoda); Prosjek = ★35.8★
 Luka i Mirjana - 23 boda (rumba - 2. epizoda); prosjek = 21.3
 Antonija i Hrvoje - 39 bodova (paso doble - 4. epizoda); prosjek = 31
 Martina i Robert - 36 bodova (cha-cha-cha - 6. epizoda); prosjek = 30.7
 Nikša i Tamara - 20 bodova (quickstep - 2. epizoda); prosjek = 19
 Goran i Sara - 25 bodova (slowfox - 4. epizoda); prosjek = 21
 Zlata i Ištvan - ★40★(tango - finale); prosjek = 31.9
 Mario i Ana - ★40★ bodova (slobodni stil - finale); prosjek = 34.8

4. sezona
Četvrta sezona počela je 31. listopada 2009. na HRT 1. 

Plesovi:

Najviše ocjene u sezoni:
 Iva i Damir - 40 bodova (jive - 3. epizoda) 
 Franka i Ištvan - 40 bodova (quickstep - 6. epizoda) 
 Franka i Ištvan - 40 bodova (slowfox - 7. i 8. epizoda)
 Franka i Ištvan - 40 bodova (slobodni stil - 8. epizoda)
 Gordan i Ana - 40 bodova (slobodni stil - 8. epizoda)

Najniže ocjene u sezoni:
 Ana i Nicolas - 20 bodova (cha-cha-cha - 1. epizoda)

Osobni rekordi svih parova:
 Vedran i Marija - 29 bodova (tango - 6. epizoda); 
 Vanessa i Robert - 28 bodova (quickstep - 2. epizoda);
 Franka i Ištvan - 40 bodova (quickstep - 6. epizoda, Slowfox - 7. i 8. epizoda, slobodni stil - 8. epizoda); 
 Ana i Nicolas - 26 bodova (engleski valcer - 6. epizoda);
 Gordan i Ana - 40 bodova (slobodni stil - 8. epizoda);
 Iva i Damir - 40 bodova (jive - 3. epizoda); 
 Sandi i Gabriela - 22 boda (engleski valcer - 1. epizoda);
 Frano i Mirjana - 28 bodova (tango - 3. epizoda;

5. sezona
Peta sezona počela je 30. listopada 2010. na HRT 1. 

 označava par koji je ispao.

 označava par koji je plesao ples odluke, ali je prošao dalje.

★ označava najbolje ocjene u emisiji

★ označava najlošije ocjene u emisiji

Plesovi:

Najviše ocjene u sezoni:
 Nera i Damir - 40 bodova (paso doble - 4. epizoda) 
 Nera i Damir - ukupno - 80 bodova (tango i slowfox- 6. epizoda)
 Nera i Damir - ukupno - 80 bodova (quickstep i cha-cha-cha - 7. epizoda)
 Mila i Robert - 40 bodova (freestyle - finale)
 Nera i Damir - ukupno - 120 bodova  (tango, paso doble i freestyle - finale)

Najniže ocjene u sezoni:
 Petar i Ana - 18 bodova (cha-cha-cha - 1. epizoda, jive - 3. epizoda)

Osobni rekordi svih parova:
 Sanja i Hrvoje - 35 bodova (paso doble - 4. epizoda); 
 Bojan i Martina - 34 boda (jive - 3. epizoda, engleski valcer - 7. epizoda);
 Nera i Damir - 40 bodova (paso doble - 4. epizoda, tango i slowfox- 6. epizoda, quickstep i cha-cha-cha - 7. epizoda, tango, paso doble i freestyle - finale);
 Ivana i Marko - 21 bod (cha-cha-cha - 1. epizoda, quickstep - 2. epizoda, jive - 3. epizoda);
 Zijad i Tihana - 25 bodova (engleski valcer - 1. epizoda);
 Petar i Ana - 26 bodova (slowfox - 4. epizoda);
 Hrvoje i Marija - 26 bodova (engleski valcer - 1. epizoda);
 Mila i Robert - 40 bodova (freestyle - finale);

Ples odluke

★ - Nakon neodlučenog glasovanja žirija, odlučio je glas predsjednika žirija - Dinka Bogdanića.

Božićni specijal
Na Božić 2010. godine je emitirana posebna emisija sa 6 parova iz prve četiri sezone. Mogli su plesati ples po izboru uz uvjet da se pleše na božićnu pjesmu. O pobjedniku je odlučivao isključivo žiri.

Parovi:

★ - pobjednici

6. sezona
Šesta sezona počela je 29. listopada 2011. na HRT 1. 

★ označava najbolje ocjene u emisiji

★ označava najlošije ocjene u emisiji

Plesovi:

Najviše ocjene u sezoni:
 Marko & Ana – 40 bodova (jive – 8. epizoda)
 Lana i Damir - 40 bodova (Engleski valcer, Rumba - 8. epizoda);

Najniže ocjene u sezoni:
 Hrvoje & Lejla - 15 bodova (quickstep - 2. epizoda)

Osobni rekordi svih parova:
 Lana i Damir - 39 bodova (rumba - 7. epizoda);
 Martina i Marko - 39 bodova (tango, Cha-cha-cha – 7. epizoda);
 Jelena i Hrvoje - 36 bodova (tango – 3. epizoda); 
 Denis i Mirjana - 32 boda (quickstep - 2. epizoda);
 Martina i Marko - 37 bodova (tango – 6. epizoda);
 Lana i Damir - 37 boda (engleski valcer, rumba - 6. epizoda);
 Hrvoje i Lejla - 19 bodova (slowfox - 4. epizoda);
 Marko i Ana - 39 bodova (jive – 6. epizoda);
 Tatjana i Robert - 24 boda (cha-cha-cha - 1. epizoda);
 Miro i Marija - 28 bodova (tango – 3. epizoda);

Novogodišnji specijal
U novogodišnjoj 2011. godini je emitirana posebna emisija sa 6 parova iz prve-pete sezone. Mogli su plesati ples po svom izboru standarne i latinoameričke plesove. O pobjedniku je odlučivao isključivo žiri.

Parovi:

★ - pobjednici

7. sezona 
Sedma sezona showa Plesa sa zvijezdama započela je 3. studenog 2012. godine kao i svake subote na HRT 1.

Plesovi:

8. sezona 
8.sezona je emtirana 2013.godine

9. sezona (1. sezona Nova TV) 
Deveta sezona emitiranja showa, a prva na Novoj TV, započela je u nedjelju, 17. ožujka 2019. a završila je 2. lipnja 2019.

Napomene 
 U sedmoj epizodi drugi ples plesan je grupno. Tim Cz bolji u kojem su bili Ivan i Paula, Marko i Ela te Viktorija i Marko ostvarili su zajedno 35 bodova, a tim Slatkiši u kojem su bili Slavko i Gabriela, Sonja i Gordan te Josipa i Damir ostvarili su zajedno 31 bod.
 U osmoj epizodi pružena je šansa za povratak u natjecanje svim već eliminiranim parovima. Svaki par plesao je po dva plesa, te su se u natjecanje vratili Sonja i Gordan.
U dvanaestoj epizodi, nakon dva plesa jedan par je eliminiran, a to su bili Ivan i Paula. Posljednje plesove izveli su samo dva finalna para: Viktorija i Marko te Slavko i Gabriela koji su i konačni pobjednici devete sezone showa.

10. sezona (2. sezona Nova TV) 
Deseta sezona emitiranja emisije, a druga na Novoj TV, započela je u nedjelju, 6. ožujka 2022. a završila je 29. svibnja 2022.

Napomena: Razlog zbog kojeg 4. emisija nije emitirana 27. ožujka 2022. je bolest natjecatelja.

"Zdravlje i sigurnost svih kandidata i članova produkcije su na prvom mjestu. Radi izvanrednih okolnosti ove nedjelje Nova TV neće biti u mogućnosti producirati show ”Ples sa zvijezdama”. Naime, trenutno su neki kandidati i članovi produkcije covid pozitivni te iako su svi u dobrom stanju i željno iščekuju nastavak projekta, radi propisanih izolacija nije moguće producirati sljedeću emisiju uživo.” Umjesto popularnog plesnog showa Ples sa zvijezdama, ove nedjelje, 27. ožujka Nova TV će emitirati obiteljski film Kralj lavova, a potom film Zvijezda je rođena. A gledatelji će se morati strpiti do sljedeće emisija showa Ples sa zvijezdama do nedjelje, 3. travnja u 20.15 sati.", javili su iz Nove TV.

17. travnja 2022. emitiran je uskršnji specijal Plesa sa zvijezdama imenom "Zamjena parova" gdje su zvijezde morale privremeno zamijeniti svoje mentore. Par koji osvoji najveću naklonost žirija i gledatelja osvojit će dodatna 2 boda. Dodatna 2 boda osvojili su Albina Grčić i Marko Mrkić.

11. sezona (3. sezona Nova TV)

Poveznice 

 Dodatak:Ples sa zvijezdama - međunarodni pregled emitiranja emisije Ples sa zvijezdama, broj sezona i pobjednici

Vanjske poveznice 
Službena web stanica Plesa sa zvijezdama (HRT)  
Službena web stranica Plesa sa zvijezdama (Nova TV)
Videoarhiva showa u 9. sezoni emitiranja
Youtube kanal svih nastupa 9. sezone emitiranja
Wikipedia Ples sa zvijezdama (engleska verzija)

Reality show
Televizijske emisije na HTV-u
Televizijske emisije na NOVA TV-u